Humphrey Bogart (1899-1957), acteur américain ;
 Bram Bogart (1921-2012), artiste belge ;
 Evan Bogart (1978-), producteur de musique et auteur-compositeur américain ;
 Neil Bogart (1943-1982), producteur de musique américain ;
 Paul Bogart (1919-2012), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Stephen Humphrey Bogart (1949-),  écrivain et producteur de télévision américain, auteur de roman policier, fils d'Humphrey Bogart.

Toponyme 

 Bogart, une ville située en Géorgie, aux États-Unis.

Patronyme anglais